Мустуа́р-Ременго́ль, Мустуар-Ременґоль () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 95 км на захід від Ренна, 40 км на північ від Ванна.

Історія 

1 січня 2016 року Мустуар-Ременголь, Незен i Ременголь було об'єднано в новий муніципалітет Евеллі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 275 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 667,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Мустуар-Ременголь
 Мустуар-Ременголь на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мустуар-Ременголь на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан